Plagusia är ett släkte av kräftdjur. Plagusia ingår i familjen Plagusiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Plagusia